Japaraíba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rochedo de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Japaraíba (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar